

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.

Древняя Греция 
 VII Олимпиада. Победителем в единственном виде спорта (беге на один стадий) стал Диокл из Мессении.

Куш 
 Умер правитель XXV эфиопской династии Кашта, на престол взошёл Пианхи.

Северное Израильское царство 
 752 (39 год Азарии) — Убит царь Израиля Захария (правивший 6 месяцев), прервалась V династия Израильского царства. Затем убит царь Селлум, правивший месяц. На престол взошёл Менаим, основатель VII династии.

См. также

Примечания